Caroline Garcia e Kristina Mladenovic erano le campionesse in carica, ma Garcia ha deciso di non prendere parte all'edizione 2017, mentre Mladenovic ha giocato in coppia con Svetlana Kuznetsova, ma hanno perso al terzo turno contro Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová.

Queste ultime, in finale, hanno battuto Ashleigh Barty e Casey Dellacqua per un punteggio di 6–2, 6–1.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse) 
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Chan Yung-jan /  Martina Hingis (semifinale)
  Sania Mirza /  Yaroslava Shvedova (primo turno)
  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Julia Görges /  Barbora Strýcová (ritirate)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (terzo turno)

  Raquel Atawo /  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Barbora Krejčíková (terzo turno)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (terzo turno)
  Svetlana Kuznetsova /  Kristina Mladenovic (terzo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (terzo turno)
  Christina McHale /  Monica Niculescu (ritirate)
  Darija Jurak /  Anastasia Rodionova (secondo turno)
  Eri Hozumi /  Miyu Katō (secondo turno)

Wildcard 

  Audrey Albié /  Harmony Tan (primo turno)
  Tessah Andrianjafitrimo /  Amandine Hesse (primo turno)
  Manon Arcangioli /  Alizé Lim (primo turno)
  Fiona Ferro /  Margot Yerolymos (primo turno)

  Myrtille Georges /  Chloé Paquet (secondo turno)
  Giulia Morlet /  Diane Parry (primo turno)
  Marine Partaud /  Virginie Razzano (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Open di Francia 2017